Dans les nuages est le huitième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario). L'album a été publié en 1987 par Dargaud.

Personnages principaux

Voir aussi 

 Liste des noms de brebis dans Le Génie des alpages
 Liste des personnages secondaires dans Le Génie des alpages

Le Génie des alpages